Якуб Эмирович Велиев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1904 году. Член КПСС.

С 1924 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1924—1960 гг. — комсомольский, культурный и партийный работник в Ташкенте, заместитель заведующего, заведующий культурно-просветительским отделом ЦК КП(б) Узбекистана, начальник Главного управления культуры и искусств Узбекской ССР, ректор Среднеазиатского государственного университета, директор партийной школы при ЦК КП(б) Узбекистана, ректор Ташкентского театрально-художественного института.

Умер после 1960 года.

Ссылки 
 Халикулова, Г. Э. Роль государственного института искусств и культуры Узбекистана в развитии узбекского национального театра / Г. Э. Халикулова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 18 (122). — С. 401—405. — URL: https://moluch.ru/archive/122/33619/  (дата обращения: 15.04.2021).
 Велиев 

Ректоры вузов СССР